Leclerc – francuski czołg podstawowy III generacji

Osoby 
 Charles Victoire Emmanuel Leclerc – francuski generał, szwagier Napoleona I
 Charles Leclerc – monakijski kierowca wyścigowy
 Philippe Leclerc de Hauteclocque – generał Leclerc, francuski dowódca z czasów II wojny światowej
 Édouard Leclerc – francuski przedsiębiorca, założyciel sieci E.Leclerc
 Jean Théophile Victor Leclerc – francuski rewolucjonista, działacz klubów politycznych: jakobinów i wściekłych

Zobacz też 
 E.Leclerc – sieć hipermarketów